Яркенд — уезд в Китае
 Яркент — прежнее название города Жаркент.